

Geografia 
 Cem  – fiume dell'Albania e del Montenegro

Sigle 
 Campionato Europeo Montagna  – campionato europeo di cronoscalate automobilistiche
 Channel Electron Multiplier  – rivelatore usato in spettrometria di massa e spettroscopia
 Communicability Evaluation Method  – Metodo dell'ingegneria semiotica

Musica 
 CEM - Compañía Española de Música, etichetta spagnola attiva negli anni '60

Codici 
 CEM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Central (Alaska) (Stati Uniti)

Persone 
 Cem  – principe ottomano
 Cem Yılmaz  – attore e comico turco